Президент Руанды — глава государства в Руанде, избираемый всенародно на 7-летний срок, руководящий страной и назначающий главу правительства. Должность впервые появилась после свержения последнего короля Кигели V в 1961, когда Руанда стала республикой в составе бельгийской подопечной территории Руанда-Урунди, а с 1962 — независимым государством.

Список президентов Руанды

Диаграмма пребывания в должности

См. также 
 Список премьер-министров Руанды

Ссылки 
 Сайт президента Руанды

 
Руанда
Президенты